MMR steht für:

 Marktmissbrauchsrichtlinie, eine Richtlinie der Europäischen Union
 Bahnhof Mering nach DS 100
 MMR-Impfstoff, eine kombinierte Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln
 Modified Modified READ, auch als Group 4 Fax Encoding oder zweidimensionale Kodierung bezeichnet, ein Kompressionsformat für Schwarz/Weiß-Faxe
 Multimedia und Recht, eine juristische Zeitschrift
 Multi-Mode Receiver, Mehr-Frequenz Empfänger als Landehilfe, Abkürzung aus der Luftfahrt
 Myanmar, als ISO-3166-Länderkürzel
 MMR-Proteine, Proteine, die an der Reparatur von Basenfehlpaarungen der DNA beteiligt sind

MMR